Milutinović je priimek, ki kot patronimik in izhaja iz srbsko-črnogorskega imena Milutin:
 Bogdan Milutinović (1766—1836), avstrijski general
 Dragutin Milutinović (1865—1941), srbski general
 Đedo Milutinović Vukalica (1919—?), črnogorsko-jugoslovanski vojaški in politični delavec
 Ivan Milutinović (1901—1944), črnogorsko-srbsko-jugoslovanski partizan, politik in generallajtnant NOV in POJ
 Kosta Milutinović (1909—1998), srbski (vojvodinski) literarni in kulturni zgodovinar, esejist, pesnik, kritik in univerzitetni profesor 
 Milan Milutinović (1915—1996), črnogorsko-srbski pravnik, sociolog in kriminolog, univ. profesor
 Milan Milutinović (*1942), srbski pravnik in politik
 Milo Milutinović (1897—?), črnogorsko-srbski slikar in akademijski profesor
 Miloš Milutinović (1933—2003), srbski nogomtaš in športni delavec
 Mirko Milutinović (1917—?), jugoslovanski diplomat 
 Nikola Milutinović (1879—1969), srbski (vojvodinski) pravnik in slavist, publicist o  politični zgodovini in književnosti, pesnik in pripovednik, satirik 
 Sima Milutinović-Sarajlija (1791—1847), srbski pesnik in narodno-politični delavec; učitelj Petra Petrovića Njegoša
 Sima Milutinović, inženir